Lacerta ocellata est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lacerta ocellata Forskål, 1775 est un synonyme de Chalcides ocellatus (Forsskål, 1775) ;
 Lacerta ocellata Daudin, 1802 nec Forskal, 1775 est un synonyme de Timon lepidus (Daudin, 1802).

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Lacertidae
Scincinae